Achada (Crioulo cabo-verdiano, ALUPEC: Atxada) é uma vila na ilha de Santiago, em Cabo Verde.

Vilas próximos ou limítrofes

Pedra Badejo, norte

Aldeias de Cabo Verde
Santiago (Cabo Verde)